Jméno a příjmení Jan Burian nese více osobností:

 Jan Burian (učitel) (1884–1977) – učitel, sbormistr, sběratel lidových písní
 Jan Burian (violoncellista) (1877–1942) – violoncellista a hudební pedagog
 Jan Burian (historik) (1929–2011) – klasický filolog, historik
 Jan Burian (režisér) (* 1959) – divadelní režisér a ředitel Národního divadla
 Jan Burian (písničkář) (* 1952)
 Jan Burian (biatlonista)
 Svatý Jan Burian († asi 362), též Jan Světlý, křesťanský mučedník spolu s bratrem Pavlem, patron počasí

Reference